Daniel Catenacci (né le  à Richmond Hill dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

En club 
En 2008-2009, Catenacci joue avec les Knights de Villanova de la Ligue de hockey junior de l'Ontario. En 2009, il remporte le trophée Jack-Ferguson remis annuellement au premier choix du repêchage de la Ligue de hockey de l'Ontario en étant choisi par les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. En 2011, il est repêché par les Sabres de Buffalo.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2008-2009 || Knights de Villanova || LHJO || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2009-2010 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO|| 65|| 10|| 20|| 30|| 68|| 5|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2010-2011 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO||67 ||26 ||45 ||71 ||117 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Attack d'Owen Sound || LHO||67 ||33 ||39 ||72 ||114 ||5 ||1 ||3 ||4 ||8
|-
| 2012-2013 || Attack d'Owen Sound || LHO|| 67|| 38|| 41|| 79|| 115|| 12|| 3|| 6|| 9|| 32
|-
| 2012-2013 || Americans de Rochester || LAH|| 2|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Americans de Rochester || LAH|| 76 || 10 || 10 || 20 || 32 || 2 || 0 || 0 || 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Americans de Rochester || LAH|| 68|| 15|| 14|| 29|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Americans de Rochester|| LAH || 50 || 12 || 12 || 24 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Sabres de Buffalo|| LNH || 11 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Americans de Rochester || LAH || 50 || 5 || 8 || 13 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 19 || 4 || 5 ||9  || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 42|| 5 || 10 ||15  || 31|| - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Rangers de New York || LNH || 1 || 0 || 0 ||0  || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HC Bolzano || EBEL || 46 || 11 || 16 ||27  || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || HC Bolzano || EBEL || 35 || 6 || 14 ||20  || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| HC Bolzano || ICEHL || 40|| 18|| 10|| 28|| 77|| 16|| 2|| 5|| 7|| 26
|-
| 2021-2022|| HC Bolzano || ICEHL ||  || 

|12 || 0 || 0 ||0  || 0 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en mars 1993
Naissance à Richmond Hill
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur de l'Attack d'Owen Sound
Joueur des Americans de Rochester
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Rangers de New York
Joueur du HC Bolzano